Унусозеро — озеро на территории Ругозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 7,6 км². Располагается на высоте 132,1 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из залива на северо-западной стороне озера вытекает ручей Редуоя, впадающий в Рокжозеро, через которое протекает река Рокжозеро. Река Рокжозеро впадает в реку Онду, втекающую, в свою очередь, в Нижний Выг.

Ближе к южной оконечности в озере расположены два небольших острова без названия.

К озеру с разных сторон подходят автозимники.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001311102000008197.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Рокжозера
Озёра Муезерского района